Puk er et navn.
Det kendes fra William Shakespeares komedie  En skærsommernatsdrøm, hvor det er navnet på en alf.
Det stammer fra engelske folkesagn, hvor det er et drengenavn.
I den danske Melodi Grand Prix-sang Dansevise forekommer det usædvanlige ord "puk-kåd", der henviser til denne engelske figur.

I Danmark er navnet godkendt som pigenavn og der var i 2012 364 piger og kvinder med navnet.
Navnet har dog også været brugt som drengenavn i Danmark af f.eks. manden bag Puk Recording Studios.

Personer med fornavnet:
 Puk Damsgård, journalist
 Puk Elgård, journalist
 Puk Schaufuss, skuespiller
 Puk Scharbau, skuespiller og kommunikationskonsulent
 Puk Grasten, skuespiller og filmmedarbejder, datter af Regner Grasten

Andet:
 Puk Recording Studios, dansk pladestudie
 Puk, figur i julekalenderen Nissebanden i Grønland
 Puk, figur i William Shakespeares komedie  En Skærsommernatsdrøm (Puck på engelsk).

Se også 
 Puck, f.eks. for "bolden" i ishockey

Henvisninger 

Pigenavne